Anthony Hamilton kan syfta på bland andra:

 Anthony Hamilton (1646–1720), fransk-irländsk författare av skotsk släkt
 Anthony Hamilton-Smith, 3:e baron Colwyn (född 1942), engelsk peer, lagstiftare och tandläkare
 Anthony Hamilton (född 1971), amerikansk singer-songwriter
 Anthony Hamilton (född 1971), engelsk snookerspelare
 Anthony Hamilton (född 1980), amerikansk MMA-utövare

Se även 

 Tony Hamilton